Имени Ленина — название населённых пунктов в России:
 имени Ленина — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 имени Ленина — посёлок в Александровском районе Владимирской области.
 имени Ленина — посёлок в Ольховатском районе Воронежской области.
 имени Ленина — село в Думиничском районе Калужской области.
 имени Ленина — посёлок в Советском районе Курской области.
 имени Ленина — хутор в Измалковском районе Липецкой области.
 имени Ленина — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 имени Ленина — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 имени Ленина — посёлок в Петровском районе Тамбовской области, упразднён в 2018 году.

См. также 
 Рабочий посёлок имени В. И. Ленина